Наталья Алексеевна:
Наталья Алексеевна (царевна) (1673—1716) — любимая сестра Петра I, дочь Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной.
 Наталья Алексеевна (великая княжна) (1714—1728) — старшая дочь Алексея Петровича, сестра Петра II.
 Наталья Алексеевна (великая княгиня) (1755—1776) — первая жена будущего Павла I, умерла в родах.